Anabelle Langlois (Grand-Mère, ), est une patineuse artistique canadienne (Québec). Elle patine depuis 2005 en couple avec Cody Hay. 

Auparavant, son partenaire était Patrice Archetto, avec qui elle patinait depuis 1998.  Ils ont  remporté une médaille d'argent aux championnats des quatre continents en 2002. Anabelle et Patrice se sont séparés le , après avoir connu une déception aux championnats canadiens.

Le , Anabelle a annoncé sa retraite du patinage artistique.  Son partenaire, Cody Hay, est à la recherche d'une nouvelle partenaire et a l'intention de participer aux Jeux Olympiques de 2014.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Patrice Archetto (8 saisons : 1997-2005)
 Cody Hay (5 saisons : 2005-2010)

Notes et références

Liens externes 
 
  Biographie ISU avec Cody Hay
  Biographie ISU avec Patrice Archetto

Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en juillet 1981
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010